Christian Maldamé
 Jean-Michel Maldamé